A tu per tu – film italiano di Sergio Corbucci del 1984
 A tu per tu – programma televisivo italiano del 2000
 A tu per tu – album di Sergio Caputo del 2006